

Organisation (France) 
Historique
 Action française, mouvement et ligue royaliste dirigés par Charles Maurras
 Centre royaliste d'Action française, fondé et dirigé par Pierre Pujo
 Comité d'Action française, créé par Maurice Pujo et Henri Vaugeois en 
 Institut d'Action française, créé en 
 Ligue d'Action française, fondée en 1905, dirigé par Bernard de Vesins
Contemporain
 Action française lycéenne, branche lycéenne de l'Action française (1988)
 Nouvelle Action française (1971-1978), mouvement royaliste français qui deviendra la Nouvelle Action royaliste

Presse française 

 Almanach d'Action française
 Revue d'Action française, revue bimensuelle fondée et dirigée par Maurice Pujo et Henri Vaugeois en 1899, redevint mensuelle en 1908 au moment où le quotidien L'Action française  est créé, cessera de paraître en 1944.
 L'Action française, « Organe du nationalisme intégral » (1908-1944), journal quotidien du mouvement d'Action française, directeur Charles Maurras
 AF université (Action française université) (1964-1973), revue royaliste française du mouvement Restauration nationale puis de La Nouvelle Action française
 L'Action française étudiante (1971-1980), revue royaliste française du mouvement Restauration nationale, directeur Louis Juhel
 L'Action française hebdo (1992-1998), directeur Pierre Pujo, devient L'Action française 2000 (1998-2018), directeur Pierre Pujo
 L'Étudiant français : Organe mensuel de la Fédération nationale des étudiants d'Action française (1920- vers 1944), revue royaliste des étudiants d'Action française
 Dossiers d'Action française (1968-1974), revue royaliste française proche du mouvement Restauration nationale puis de La Nouvelle Action française
 Nouvelle Action française (NAF) (1971-1975), journal royaliste du mouvement éponyme

Presse québécoise 

 L'Action française, revue mensuelle québécoise fondée par la Ligue des droits du français en 1920 et longtemps dirigée par Lionel Groulx, deviendra L'Action canadienne-française, puis L'Action nationale

Publications 

 Aux origines de l'Action française

 Charles Maurras, l'Action française et la question sociale
 L'Action française
 L'Action française : culture, société, politique

Organisation (Québec) 

 Ligue d'Action française, Ligue d'Action canadienne-française, Librairie d'Action française

Droit 

 Arrêt Action française, rendu par le Tribunal des conflits français le , relatif à la voie de fait